Силао Мало (, , род. 30 декабря 1990) — самоанский футболист, полузащитник. Выступает за сборную Самоа.

Карьера

Клубная 
Выступать за футбольный клуб «Киви» Мало начал не позднее 2011 года. Его дебют в Лиге чемпионов ОФК состоялся в возрасте 21 года, 1 мая 2012 года в матче против клуба «Паго Ют» из Американского Самоа. «Киви» одержал победу со счётом 5-1, Мало забил два гола. В общей сложности в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2012/2013 Мало сыграл три матча и отметился двумя забитыми голами.

Также играл на родине за клубы «Лупе Оле Соага» и «Ваимосо».

Международная 
Первый свой вызов в сборную получил в 2011 году. Дебют состоялся 22 ноября 2011 года в матче против Островов Кука. Силао отыграл 65 минут и был заменён. Первый свой гол на международном уровне Силао также забил в квалификации Кубка наций ОФК 2012, 26 ноября 2011 года в матче против Американского Самоа. В групповом турнире Кубка наций ОФК 2012 Силао выходил на поле во всех трёх матчах своей команды, забил в одном, против сборной Таити.

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Самоа
Игроки сборной Самоа по футболу